altorjai báró, gróf Apor család, főnemesi római katolikus erdélyi család
 zaláni Apor család, erdélyi székely primor evangélikus család, amelynek közös eredete van az előbbivel